Мукушев — фамилия; имеет женскую форму Мукушева.
 Мукушев, Алексей Константинович (род. 1961) — эмальер, лауреат международных премий, с 1992 года член союза художников России.
 Мукушев, Куйшубай (1917—?) — Герой Социалистического Труда.
 Мукушев, Майжан Мукушевич (1936—1990) — доктор технических наук, профессор, лауреат Государственной премии СССР.
 Мукушев, Шакен Шайкенович (род. 1936) — Герой Социалистического Труда.